Lights – cantante canadese
 Lights – singolo dei Journey del 1978, dall'album Infinity
 Lights – album degli Archive del 2006
 Lights – EP di Lights del 2008
 Lights – album di Ellie Goulding del 2010
 Lights – singolo di Ellie Goulding del 2010
 Lights – singolo degli Hurts del 2015